Roberto Ferrari – argentyński duchowny rzymskokatolicki
 Roberto Ferrari – włoski kolarz
 Roberto Ferrari – włoski gimnastyk
 Roberto Ferrari – włoski szermierz
 Roberto Ferrari – włoski lekkoatleta